Do soutěže čtyřhry juniorek na melbournském Australian Open 2015 nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla ukrajinsko-ruská dvojice Angelina Kalininová a Jelizaveta Kuličkovová, jejíž členky se rozhodly nestartovat.

Roli favoritek potvrdila druhá nasazená dvojice Češek složená ze 17leté Miriam Kolodziejové a 15leté Markéty Vondroušové, které ve finále přehrály německo-britský pár Katharina Hobgarská a Greet Minnenová po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Pro obě hráčky vítězství znamenalo první grandslamový titul.

Každá z šampionek si do juniorského žebříčku připsala 270 bodů.

Nasazení párů 
  Anna Blinkovová /  Dalma Gálfiová (2. kolo)
  '''Miriam Kolodziejová /  Markéta Vondroušová (vítězky)
  Naiktha Bainsová /  Luisa Stefaniová (2. kolo)
  Sara Tomicová /  Sü Š'-lin (semifinále)
  Priscilla Honová /  Jil Teichmannová (2. kolo)
  Aliona Bolsovová Zadoinovová /  Katherine Sebovová (čtvrtfinále)
  Destanee Aiavová /  Kimberly Birrellová (2. kolo)
  Maia Lumsdenová /  Katie Swanová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 2015
Juniorský tenis v roce 2015